Las siglas GPT pueden hacer referencia a:
 Tabla de particiones GUID. Estándar para la colocación de la tabla de particiones en un disco duro físico.
 Enzima transaminasa glutámico pirúvica (GPT), también llamada alanina aminotransferasa (ALT). Parámetro muy utilizado en medicina para valorar la función hepática.